«10 Years of Anjunabeats» — спеціальна компіляція британського гурту «Above & Beyond». Випущена в 2011 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Above & Beyond